Октагон, октогон:
 Октагон — восьмиугольник.
 Правильный октагон — правильный многоугольник с восемью сторонами.
 Октагон — ринг в MMA.
 Октогон — восьмиугольное здание.
 Октагон — историческое здание в Нью-Йорке.
  — площадь в Данидине, Новая Зеландия.
 Октогон — площадь в Будапеште.
 Октогон — станция Будапештского метрополитена.
 «Октагон» — американский фильм 1980 года с участием Чака Норриса.